Кість — те саме, що кістка

Топонім 

Кість () — назва кількох річок у Росії:
 Кість — річка в Костромській області, притока Віги.
 Кість — річка в Тверській області, притока Кашинки.
 Кість — річка у Владимирській і Ярославській областях, притока Шахи.

Див. також 
 Кисть
 Кості
 Китиця (значення)